Ма́рьевский се́льский сове́т и Ма́рьевский сельсове́т — названия ряда административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России и на Украине:

Россия 
 Марьевский сельсовет — в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Марьевский сельсовет — в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Марьевский сельсовет — в Инжавинском районе Тамбовской области.

Россия/Украина 
 Марьевский сельский совет — в Ленинском районе Крыма.

Украина 
 Марьевский сельский совет — в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Марьевский сельский совет — в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Марьевский сельский совет — в Запорожском районе Запорожской области.
 Марьевский сельский совет — в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Марьевский сельский совет — в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Марьевский сельский совет — в Онуфриевском районе Кировоградской области.
 Марьевский сельский совет — в Баштанском районе Николаевской области.

См. также 
 Марьевское муниципальное образование — сельское поселение в Ершовском районе Саратовской области России
 Марьевское сельское поселение